Ка́леб Флэ́кси (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу, запасной в мужской команде Канады на Олимпийских играх 2014 года.

Биография 
Впервые выступил на  в  году.

В настоящее время играет в команде Брэда Джейкобса.

Примечания

Ссылки 
 Caleb Flaxey – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Колледжа долины Миссури